Ель — багатозначний термін
 Ель — одне з імен бога в юдаїзмі і християнстві;
 Ель — західносемітське (ханаанське) божество;
 Ель — один з видів пива;
 Ель — специфічна форма організації держави у середньовічних тюрко-монгольських народів;
 Ель (аль) — визначений артикль в арабській мові;
 Ель () — визначений артикль чоловічого роду в іспанській мові;
 Ель — традиційне сільське поселення у карачаївців.

Персоналії 
 Ель Давид Мойсейович — духовний голова караїмських общин України;
 Еузебіо Ель (1827—†) — італійській фізіолог;
 Дженніфер Елі — британо-американська актриса театру і кіно.

Див. також 
 Elle — жіночий журнал

Примітки